Hyōgo se poate referi la:

 Prefectura Hyōgo, o diviziune administrativă în Japonia.
 Asteroidul 6879 Hyogo, un corp ceresc numit după prefectura Hyōgo.
 Hyōgo-ku, un sector (区) în municipiul Kobe, prefectura Hyōgo.